Gilomen ist der Familienname von:
 Hans Gilomen (1886–1940), Schweizer Lehrer und Botanist
 Hans-Jörg Gilomen (* 1945),  Schweizer Historiker